Harry Powlett kan syfta på:

* Harry Powlett, 4:e hertig av Bolton (1691–1759), brittisk peer
 Harry Powlett, 6:e hertig av Bolton (1720–1794), brittisk peer
 Harry Powlett, 4:e hertig av Cleveland (1803–1891), brittisk peer

Se även 
 Henry Powlett, 3:e baron Bayning (1797–1866), brittisk peer
 Henry Paulet